Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Miami Open 2015 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byla první světová dvojice amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových.

Vítězem se stali bratři Bryanové, kteří ve finále zdolali kanadsko-americkou druhou nasazenou dvojici Vasek Pospisil a Jack Sock po setech 6–3, 1–6, až v supertiebreaku dvoubodovým rozdílem míčů [10–8]. Každý z vítězů si do žebříčku ATP ve čtyřhře připsal 1 000 bodů a pár si rozdělil částku 295 000 dolarů.

Nasazení párů 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (finále)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo, skreč)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2015